Elenco delle specie di Lindernia:

A
 Lindernia abyssinica Engl., 1897
 Lindernia alterniflora (C. Wright) A. H. Liogier, 1956
 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell, 1943
 Lindernia andongensis (Hiern) Eb.Fisch., 1992
 Lindernia andringitrae Eb. Fisch., 1995
 Lindernia angolensis (Skan) Eb.Fisch., 1992
 Lindernia antipoda (L.) Alston, 1931

B
 Lindernia blancoi (Merr.) Philcox, 1968
 Lindernia bolusii (Hiern) Eb.Fisch., 1992
 Lindernia bonatii Eb. Fisch., 1995
 Lindernia brachyphylla Pennell, 1953
 Lindernia brevidens Skan, 1906
 Lindernia brevipedunculata Migo, 1939
 Lindernia brucei R.A. Howard, 1975
 Lindernia bryoides Eb. Fisch., 1995

C

 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell, 1936
 Lindernia conferta (Hiern) Philcox, 1987
 Lindernia congesta (A. Raynal) Eb. Fisch., 1992
 Lindernia crassifolia (Engl.) Eb.Fisch., 1992
 Lindernia crustacea (L.) F.Muell., 1882
 Lindernia cyrtotricha Tsoong & T.C. Ku, 1979

D

 Lindernia delicatula Tsoong & T.C. Ku, 1979
 Lindernia dictyophora Tsoong, 1979
 Lindernia diffusa (L.) Wettst., 1891
 Lindernia dongolensis E.A. Bruce, 1951
 Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935

E
 Lindernia elata (Benth.) Wettst., 1891
 Lindernia exilis Philcox, 1987

F
 Lindernia fugax R.G.N. Young, 1956

G
 Lindernia grandiflora Nutt., 1818

H

 Lindernia horombensis Eb. Fisch., 1995
 Lindernia humilis Bonati, 1923
 Lindernia hyssopoides (L.) Haines, 1922

I
 Lindernia intrepidus Oberm.

J
 Lindernia jiuhuanica X.H. Guo & X.L. Liu, 1988

K
 Lindernia kiangsiensis Tsoong, 1979

L
 Lindernia linearifolia (Engl.) Eb.Fisch., 1992
 Lindernia longicarpa Eb. Fisch. & Hepper, 1991

M
 Lindernia macrobotrys Tsoong, 1979
 Lindernia megaphylla Tsoong, 2009
 Lindernia mexicana (S.Watson) T.Yamaz., 1953
 Lindernia micrantha D. Don, 1825
 Lindernia microcalyx Pennell & Stehlé, 1938
 Lindernia mollis (Benth.) Wettst., 1891
 Lindernia monroi (S. Moore) Eb. Fisch., 1991
 Lindernia monticola Muhl. ex Nutt., 1818

N

 Lindernia nana (Engl.) Roessler, 1965
 Lindernia natans Eb. Fisch., 1995
 Lindernia newtonii Engl., 1897
 Lindernia niamniamensis Eb. Fisch. & Hepper, 1991
 Lindernia nummulariifolia (D.Don) Wettst., 1891

O
 Lindernia oblonga (Benth.) Merr. & Chun, 1940

P

 Lindernia paludosa (Bonati) Eb. Fisch., 1995
 Lindernia parviflora (Roxb.) Haines, 1922
 Lindernia philcoxii Eb. Fisch., 1992
 Lindernia procumbens (Krock.) Philcox, 1965
 Lindernia pulchella (Skan) Philcox, 1987
 Lindernia pusilla (Willd.) Bold., 1916
 Lindernia pygmaea (Bonati) Eb. Fisch.

R

 Lindernia rotundifolia (L.) Alston, 1931
 Lindernia ruellioides (Colsm.) Pennell, 1936

S

 Lindernia scapoidea Eb. Fisch., 1992
 Lindernia schweinfurthii (Engl.) Dandy, 1956
 Lindernia scutellariiformis T. Yamaz., 1952
 Lindernia senegalensis (Benth.) Hiern, 1898
 Lindernia setulosa (Maxim.) Tuyama ex H. Hara, 1943
 Lindernia stemodioides (Miq.) Kerr, 1954
 Lindernia stictantha (Hiern) Skan, 1906
 Lindernia stricta Tsoong & T.C. Ku, 1979
 Lindernia subracemosa De Wild., 1932
 Lindernia sudanica Eb. Fisch. & Hepper, 1991
 Lindernia syncerus R. Seine, Eb. Fischer & W. Barthlott, 1995

T
 Lindernia taishanensis F.Z. Li, 1986
 Lindernia tenuifolia (Colsm.) Alston, 1931
 Lindernia tridentata (Small) D.Q. Lewis, 2000

U
 Lindernia uvens Hiern, 1898

V
 Lindernia vandellioides (Benth.) Pennell ex G.M. Barroso, 1952
 Lindernia viguieri (Bonati) Eb. Fisch., 1995
 Lindernia viscosa (Hornem.) Merr., 1918
 Lindernia vogelii Skan, 1906

W
 Lindernia welwitschii (Engl.) Eb.Fisch., 1992
 Lindernia wilmsii (Engl. & Diels) Philcox, 1987

Y
 Lindernia yaoshanensis Tsoong, 1979
 Lindernia yaundensis (S. Moore) Eb. Fisch., 1992

Z
 Lindernia zanzibarica Eb. Fisch. & Hepper, 1991

Note

Altri progetti

 Lindernia
Lindernia